

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Kożanówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Kodeń 
 Kożanówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rossosz